«Pedro Barbosa» es el conjunto, del nombre propio Pedro y el apellido Barbosa, que puede referirse a:

Personajes 
 Pedro Barbosa (1530/35-1606), jurista portugués.
 Pedro Barbosa (1948-), escritor portugués (:w:pt).
 Pedro Jorge Barbosa (1968-), deportista (futbol playa) portugués (:w:pt).
 Pedro Barbosa (1970-), futbolista portugués (:w:pt).